Спарові (Sparidae) — родина риб ряду окунеподібних (Perciformes), представники також відомі як морські лящі (хоча цей термін включає і представників інших родин).

Види 
Містить 147 видів у 38 родах (згідно з FishBase).

 Рід Acanthopagrus
 Acanthopagrus akazakii (Iwatsuki, Kimura & Yoshino, 2006)
 Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, 2013 
 Acanthopagrus australis Günther, 1859 
 Acanthopagrus berda Forsskål, 1775 
 Acanthopagrus bifasciatus Forsskål, 1775 
 Acanthopagrus butcheri Munro, 1949 
 Acanthopagrus catenula Lacépède, 1801 
 Acanthopagrus chinshira Kume & Yoshino, 2008 
 Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782 
 Acanthopagrus longispinnis Valenciennes, 1830
 Acanthopagrus morrisoni Iwatsuki, 2013 
 Acanthopagrus omanensis Iwatsuki & Heemstra, 2010 
 Acanthopagrus pacificus Iwatsuki, Kume & Yoshino, 2010
 Acanthopagrus palmaris Whiltey, 1935 
 Acanthopagrus randalli Iwatsuki & Carpenter, 2009 
 Acanthopagrus schlegelii Bleeker, 1854 
 Acanthopagrus sheim Iwatsuki, 2013 
 Acanthopagrus sivicolus Akazaki, 1962 
 Acanthopagrus taiwanensis Iwatsuki & Carpenter, 2006 
 Acanthopagrus vagus W. K. H. Peters, 1852
 Рід Allotaius
 Allotaius spariformis  (Ogilby, 1910)
 Рід Archosargus
 Archosargus pourtalesii (Steindachner, 1881)
 Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792)
 Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)
 Рід Argyrops
 Argyrops bleekeri (Oshima, 1927)
 Argyrops filamentosus (Valenciennes, 1830)
 Argyrops megalommatus (Klunzinger, 1870)
 Argyrops spinifer (Forsskål, 1775)
 Рід Argyrozona
 Argyrozona argyrozona (Valenciennes, 1830)
 Рід Boops — Бопс
 Boops boops (Linnaeus, 1758) — Бопс великоокий, бопс смугастий
 Boops lineatus (Boulenger, 1892)
 Рід Boopsoidea
 Boopsoidea inornata (Castelnau, 1861)
 Рід Calamus
 Calamus arctifrons (Goode & Bean, 1882)
 Calamus bajonado (Bloch & Schneider, 1801)
 Calamus brachysomus (Lockington, 1880)
 Calamus calamus (Valenciennes, 1830)
 Calamus campechanus (Randall & Caldwell, 1966)
 Calamus cervigoni (Randall & Caldwell, 1966)
 Calamus leucosteus (Jordan & Gilbert, 1885)
 Calamus mu (Randall & Caldwell, 1966)
 Calamus nodosus, Knobbed porgy (Randall & Caldwell, 1966)
 Calamus penna (Valenciennes, 1830)
 Calamus pennatula (Guichenot, 1868)
 Calamus proridens (Jordan & Gilbert, 1884)
 Calamus taurinus (Jenyns, 1840)
 Рід Cheimerius
 Cheimerius matsubarai, Hoshierenko (Akazaki, 1962)
 Cheimerius nufar, Santer seabream (Valenciennes, 1830)
 Рід Chrysoblephus
 Chrysoblephus anglicus (Gilchrist & Thompson, 1908)
 Chrysoblephus cristiceps (Valenciennes, 1830)
 Chrysoblephus gibbiceps (Valenciennes, 1830)
 Chrysoblephus laticeps (Valenciennes, 1830)
 Chrysoblephus lophus (Fowler, 1925)
 Chrysoblephus puniceus (Gilchrist & Thompson, 1908)
 Рід Crenidens
 Crenidens crenidens, Karenteen seabream (Forsskål, 1775)
 Рід Cymatoceps
 Cymatoceps nasutus (Castelnau, 1861)
 Рід Dentex
 Dentex angolensis (Poll & Maul, 1953)
 Dentex barnardi (Cadenat, 1970)
 Dentex canariensis (Steindachner, 1881)
 Dentex congoensis (Poll, 1954)
 Dentex dentex (Linnaeus, 1758)
 Dentex fourmanoiri (Akazaki & Séret, 1999)
 Dentex gibbosus (Rafinesque, 1810)
 Dentex macrophthalmus (Bloch, 1791)
 Dentex maroccanus (Valenciennes, 1830)
 Dentex tumifrons (Temminck & Schlegel, 1843)
 Рід Diplodus — Морський карась
 Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) — Ласкир, морський карась кільчастий
 Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830)
 Diplodus bellottii (Steindachner, 1882)
 Diplodus bermudensis (Caldwell, 1965)
 Diplodus capensis (Smith, 1844)
 Diplodus cervinus (Lowe, 1838)
 Diplodus fasciatus (Valenciennes, 1830)
 Diplodus holbrookii (Bean, 1878)
 Diplodus noct (Valenciennes, 1830)
 Diplodus prayensis (Cadenat, 1964)
 Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) — Зубарик, морський карась гостроносий
 Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) — Сарг, морський карась білий
 Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) — Морський карась звичайний
 Рід Evynnis
 Evynnis cardinalis (Lacepède, 1802)
 Evynnis japonica (Tanaka, 1931)
 Рід Gymnocrotaphus
 Gymnocrotaphus curvidens (Günther, 1859)
 Рід Lagodon
 Lagodon rhomboides (Linnaeus, 1766)
 Рід Lithognathus
 Lithognathus aureti (Smith, 1962)
 Lithognathus lithognathus (Cuvier, 1829)
 Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)
 Lithognathus olivieri (Penrith & Penrith, 1969)
 Рід Oblada
 Oblada melanura (Linnaeus, 1758)
 Рід Pachymetopon
 Pachymetopon aeneum (Gilchrist & Thompson, 1908)
 Pachymetopon blochii (Valenciennes, 1830)
 Pachymetopon grande (Günther, 1859)
 Рід Pagellus
 Pagellus acarne (Risso, 1827)
 Pagellus affinis (Boulenger, 1888)
 Pagellus bellottii (Steindachner, 1882)
 Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
 Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)
 Pagellus natalensis (Steindachner, 1903)
 Рід Pagrus
 Pagrus africanus (Akazaki, 1962)
 Pagrus auratus (Forster, 1801)
 Pagrus auriga (Valenciennes, 1843)
 Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830)
 Pagrus major (Temminck & Schlegel, 1843) — Пагр червоний, червоний морський карась
 Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)
 Рід Parargyrops
 Parargyrops edita (Tanaka, 1916)
 Рід Petrus
 Petrus rupestris (Valenciennes, 1830)
 Рід Polyamblyodon
 Polyamblyodon germanum (Barnard, 1934)
 Polyamblyodon gibbosum (Pellegrin, 1914)
 Рід Polysteganus Polysteganus baissaci (Smith, 1978)
 Polysteganus coeruleopunctatus (Klunzinger, 1870)
 Polysteganus mascarenensis Iwatsuki & Heemstra, 2011
 Polysteganus praeorbitalis (Günther, 1859)
 Polysteganus undulosus (Regan, 1908)
 Рід Porcostoma Porcostoma dentata (Gilchrist & Thompson, 1908)
 Рід Pterogymnus Pterogymnus laniarius (Valenciennes, 1830)
 Рід Rhabdosargus Rhabdosargus globiceps (Valenciennes, 1830)
 Rhabdosargus haffara (Forsskål, 1775)
 Rhabdosargus holubi (Steindachner, 1881)
 Rhabdosargus sarba (Forsskål, 1775)
 Rhabdosargus thorpei (Smith, 1979)
 Рід Sarpa — Сарпа
 Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) — Сарпа
 Рід Sparidentex Sparidentex hasta (Valenciennes, 1830)
 Рід Sparodon Sparodon durbanensis (Castelnau, 1861)
 Рід Sparus — Спар
 Sparus aurata (Linnaeus, 1758) — Спар золотистий
 Рід Spondyliosoma Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)
 Spondyliosoma emarginatum (Valenciennes, 1830)
 Рід Stenotomus Stenotomus caprinus (Jordan & Gilbert, 1882)
 Stenotomus chrysops (Linnaeus, 1766)
 Рід Virididentex Virididentex acromegalus'' (Osório, 1911)

Література 

Окуневидні
Родини риб